«Кубо. Легенда о самурае» ( — «Кубо и две струны») — американский полнометражный кукольный анимационный фильм, снятый режиссёром Трэвисом Найтом. Премьера в США состоялась 19 августа 2016 года. Кинотеатральная премьера фильма в России — 20 октября 2016 года.

Сюжет 
Сказитель Кубо — наследник великого рода, но когда возвратились духи прошлого, жаждущие мести, на его защиту встала лишь пара хранителей: белая обезьяна и боевой жук. Единственный шанс Кубо на спасение — отыскать магические доспехи отца — легендарного самурая.

Роли озвучивали 
 Арт Паркинсон — Кубо, катаритэ (сказитель), протагонист фильма
 Шарлиз Терон — Обезьяна/Сариацу, мать Кубо
 Мэттью Макконахи — Жук/Хандзо, отец Кубо
 Руни Мара — Карасу и Васи, сёстры Сариацу
 Рэйф Файнс — Райдэн, Лунный король и главный антагонист фильма
 Джордж Такеи — Хосато
 Кэри-Хироюки Тагава — Хаси

Производство 
22 декабря 2014 года компании Laika Entertainment и Focus Features объявили о начале производства анимационного фильма под названием «Кубо и две струны».

Критика 
Фильм получил высокие оценки кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 97 % на основе 214 рецензий критиков со средней оценкой 8,4 из 10. На сайте Metacritic фильм получил оценку 84 из 100 на основе 38 рецензий, что соответствует статусу «всеобщее признание».

Награды и номинации 
 2016 — премия Национального совета кинокритиков США за лучший анимационный фильм.
 2017 — две номинации на премию «Оскар»: лучший анимационный фильм года (Трэвис Найт, Эриенн Сатнер), лучшие визуальные эффекты.
 2017 — номинация на премию «Золотой глобус» за лучший анимационный фильм.
 2017 — премия BAFTA за лучший полнометражный анимационный фильм (Трэвис Найт).
 2017 — три премии «Энни»: лучшая анимация персонажа (Ян-Эрик Маас), лучший монтаж (Кристофер Марри), лучшая работа художника-постановщика (Нельсон Лоури и другие). Лента также получила 7 номинаций, в том числе в категории «лучший полнометражный анимационный фильм».
 2017 — номинация на премию «Спутник» за лучший анимационный фильм.

См. также 
 Список самых кассовых кукольных мультфильмов

Примечания

Ссылки 
 

Мультфильмы США 2016 года
Кукольные мультфильмы США
Мультфильмы Laika Entertainment
Мультфильмы США в жанре фэнтези
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы США в 3D
Фильмы на английском языке